Jason Lee (1803–1845) amerikai misszionárius
Jason Lee (1970) amerikai színész
Jason Lee (1970) brit gyeplabdázó, edző, olimpikon
Jason Lee (1971) angol labdarúgó